Reunion kan syfta på:
Réunion – en fransk ö och departement
Reunion (TV-serie) – en TV-serie från 2005
Reunion (musikalbum jazz) – ett musikalbum av jazzmusikerna Ian Carr och Don Rendell
Reunion (musikalbum Jerry Jeff Walker) – ett musikalbum av countrymusikern Jerry Jeff Walker
 Reunion (musikalbum av The Temptations) – ett musikalbum av The Temptations
Re-Union – en kortlivad musikalisk duo från Nederländerna
Reunion – ett avsnitt i TV-serien Angel, se Angel (säsong 2)
Reunion (Star Trek: The Next Generation (säsong 4)) – ett avsnitt från säsong 4 av TV-serien Star Trek: The Next Generation